Фил Мейхью (; род. 17 сентября 1941, Сидкап, Кент, Англия) — британский кинооператор. Номинировался на премию BAFTA за операторскую работу в фильме «Казино „Рояль“».

Биография 
Родился 17 сентября 1941 года в Сидкапе, Англия. Работать в кино начал в качестве ассистента оператора на съёмках фильма 1966 года «Алиса в Стране чудес». В роли основного кинооператора дебютировал на съёмках документального сериала «Омнибус» в 1968 году. Известен по фильмам «Маска Зорро», «Легенда Зорро», «Золотой глаз» и «Казино „Рояль“» режиссёра Мартина Кэмпбелла, а также по картинам «Святой», «Западня» и «Двухсотлетний человек». За операторскую работу в фильме «Казино „Рояль“» был номинирован на премию BAFTA и стал лауреатом премии Британского общества кинооператоров.

Был президентом Британского общества кинооператоров с 2002 по 2006 год.

Избранная фильмография 

  — Долгая Страстная пятница / The Long Good Friday (реж. Джон Маккензи)
  — Омен 3: Последняя битва / The Final Conflict (реж. Грэхэм Бэйкер)
  — Почётный консул / The Honorary Consul (реж. Джон Маккензи)
  — Болваны из космоса / Morons From Outer Space (реж. Майк Ходжес)
  — Макс Хэдрум: на 20 минут в будущее / Max Headroom: 20 Minutes into the Future (реж. Рокки Мортон, Аннабел Джанкел)
  — Четвёртый протокол / The Fourth Protocol (реж. Джон Маккензи)
  — Преступный закон / Criminal Law (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Ренегаты / Renegades (реж. Джек Шолдер)
  — Горец 2: Оживление / Highlander II: The Quickening (реж. Рассел Малкэхи)
  — Без защиты / Defenseless (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Процесс / The Trial (реж. Дэвид Хью Джонс)
  — Призрак в машине / Ghost in the Machine (реж. Рэйчел Талалэй)
  — Побег невозможен / No Escape (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Золотой глаз / GoldenEye (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Святой / The Saint (реж. Филлип Нойс)
  — Маска Зорро / The Mask of Zorro (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Западня / Entrapment (реж. Джон Эмиел)
  — Двухсотлетний человек / Bicentennial Man (реж. Крис Коламбус)
  — За гранью / Beyond Borders (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Вокруг света за 80 дней / Around the World in 80 Days (реж. Фрэнк Корачи)
  — Легенда Зорро / The Legend of Zorro (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Казино «Рояль» / Casino Royale (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Крошка из Беверли-Хиллз / Beverly Hills Chihuahua (реж. Раджа Госнелл)
  — Возмездие / Edge of Darkness (реж. Мартин Кэмпбелл)
  — Смурфики / The Smurfs (реж. Раджа Госнелл)
  — Толстяк на ринге / Here Comes the Boom (реж. Фрэнк Корачи)
  — Смурфики 2 / The Smurfs 2 (реж. Раджа Госнелл)
  — Губка Боб в 3D / The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (реж. Пол Тиббит)

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров